Wogezy (fr. Vosges) – pasmo górskie we Francji
 Wogezy (fr. Vosges) – departament we Francji

Zobacz też 
 Wogezy Północne (fr. Vosges du Nord) – najbardziej na północ wysunięta część Wogezów i naturalna południowa część Lasu Palatyńskiego
 Vosges